Huť může označovat:
 cihelná huť (cihelna) – manufaktura sloužící k výrobě a zpracování cihlářské hlíny na cihly.
 stavební huť – středověká stavební a umělecká organizace, určená k realizaci konkrétní stavby, například gotické katedrály.
 sklářská huť – manufaktura sloužící k výrobě a zpracování skla (také sklárna)
 železářská huť – provoz sloužící k tavbě a zpracování železa (také železárna) a oceli (také ocelárna, ocelářská huť)

Název Huť má i několik sídel:
 Heřmanova Huť – obec v okrese Plzeň-sever
 Kubova Huť – obec v okrese Prachatice
 Stará Huť – obec v okrese Příbram
 Chodovská Huť – část obce Tři Sekery v okrese Cheb
 Filipova Huť – část obce Modrava v okrese Klatovy
 Hraběcí Huť – část obce Kvilda v okrese Prachatice
 Huť (Pěnčín) – část obce Pěnčín v okrese Jablonec nad Nisou
 Karlova Huť (Bělá nad Radbuzou) – část města Bělá nad Radbuzou v okrese Domažlice
 Karlova Huť (Králův Dvůr) – část města Králův Dvůr v okrese Beroun
 Korkusova Huť – část města Vimperk v okrese Prachatice
 Michlova Huť – část města Vimperk v okrese Prachatice
 Nová Huť (Nemanice) – část obce Nemanice v okrese Domažlice
 Nová Huť (Dýšina) – část obce Dýšina v okrese Plzeň-město
 Nová Huť (Hrádek) – část města Hrádek v okrese Rokycany
 Nová Huť (Vojnův Městec) – část městyse Vojnův Městec v okrese Žďár nad Sázavou
 Skelná Huť (Krsy) – část obce Krsy v okrese Plzeň-sever
 Skelná Huť (Chudenín) – část obce Chudenín v okrese Klatovy
 Skelná Huť (Přívětice) – část obce Přívětice v okrese Rokycany
 Stará Huť (Nemanice) – část obce Nemanice v okrese Domažlice
 Stará Huť (Petrovice) – část obce Petrovice II v okrese Kutná Hora
 Stará Huť (Blovice) – část města Blovice v okrese Plzeň-jih
 Stará Knížecí Huť – část obce Lesná v okrese Tachov
 Tachovská Huť – část obce Tři Sekery v okrese Cheb
 Žofina Huť – část obce Nová Ves nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec

Související články 
 Hutě (místopisný rozcestník)

Externí odkazy